Andreas Kollegger (* 4. August 1981 in Voitsberg) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des steirischen Fußballverbandes und gehört dem steirischen Schiedsrichter Kollegium, Gruppe West an.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 
Kollegger legte am 19. Oktober 2001 die Schiedsrichterprüfung ab. Schon bald machte er sich dank seiner Leistungen einen guten Namen, sodass er schnell den Aufstieg schaffte. Am 1. August 2008 durfte er bereits sein Debüt in der Regionalliga Mitte geben, als er für das Spiel FC Blau-Weiß Linz gegen SAK Klagenfurt (0:0) nominiert wurde. Eine besondere Auszeichnung war auch, dass er am 24. August 2008 das freundschaftliche Länderspiel der U-17-Nationalmannschaften zwischen Österreich und der Schweiz (3:0) leiten durfte.

Noch in der gleichen Saison wurde er in den Talentekader der Bundesliga aufgenommen, weshalb er auch zwei Spiele in der Regionalliga Ost –  SV Horn gegen FAC Team für Wien (1:2) und SV Wienerberg gegen SC/ESV Parndorf (1:1) – leiten durfte. Diese beiden Spiele waren auch zugleich die Qualifikation für die Aufnahme in den Kader der österreichischen Bundesliga-Schiedsrichter, die im Sommer 2009 erfolgte. Demgemäß durfte Kollegger am 24. Juli 2009 im Spiel des FC Wacker Innsbruck gegen den SC Austria Lustenau (5:0) sein Debüt im österreichischen Profifußball geben. Noch in der gleichen Saison sollten 13 weitere Spiele folgen.

Ebenfalls im Sommer 2009, am 14. August, durfte Kollegger mit dem steirischen Derby SK Sturm Graz II gegen Kapfenberger SV (3:1) sein erstes Spiel im ÖFB-Cup leiten. Ab der Saison 2018/19 tritt Kollegger freiwillig aus der Bundesliga aus und pfeift seitdem Spiele bis zur Regionalliga.

Spielleitungen in der Ersten Liga 

Stand: 12. Mai 2013

Spielleitungen im ÖFB-Cup 

Stand: 12. Mai 2013

Internationale Einsätze 

Stand: 12. Mai 2013

Weblinks 
 Österreichische Bundesliga: Schiedsrichterdaten Andreas Kollegger (abgerufen am 12. Mai 2013)
 Weltfußball.at: Profil Andreas Kollegger (abgerufen am 12. Mai 2013)

Einzelnachweise 

Fußballschiedsrichter (Österreich)
Österreicher
Geboren 1981
Mann